PUA peut être :
 PUA, code OACI attribué à la Pluna Lineas Aereas Uruguayas, qui est la compagnie aérienne nationale de l’Uruguay ;
 PUA, sigle de la maison d'édition camerounaise dénommée « Presses universitaires d’Afrique » ;
 PUA, abréviation de Pick Up Artist, terme venant de l’anglais américain et signifiant littéralement « artiste de la drague » ;
 PUA, sigle de l’anglais , blocs de caractères Unicode réservés à l’usage privé, c’est-à-dire non standardisé.